Флаг муниципального образования сельское поселение Мочильское Серебряно-Прудского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 февраля 2011 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6738.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных вертикальных полос: белой и зелёной, поверх линии деления изображён сноп на белой части зелёный, на зелёной — жёлтым, перевитый лентой обратных цветов. Над снопом изображена жёлтая звезда о восьми лучах».

Символика 
Флаг разработан на основе герба сельского поселения Мочильское и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Территории, вошедшие в состав сельского поселения Мочильское имеют многовековую историю. По утверждению учёных здесь расположено древнее Мочильское городище, существовавшее до татаро-монгольского нашествия. Село Мочилы — центр сельского поселения, впервые упоминается в XVI веке в Писцовых книгах.

Жёлтая восьмиконечная звезда символизирует памятник архитектуры — церковь Рождества Христова, построенную в Мочилах одним из владельцев премьер-майором Яковом Михайловичем Масловым в 1793 году.

Звезда — традиционный символ высоких стремлений, идеала, путеводности, в христианстве звезда один из символов праздника Рождества Христова.

Современное сельское поселение сохраняет традиционный уклад экономики ориентированный на сельскохозяйственное производство. Одним из приоритетных направления является растениеводство, показанное снопом и цветовой гаммой — золотом и зелёным цветом. Перемена цвета снопа с зелёного на золотой аллегорически показывает полный сельскохозяйственный цикл от подготовки полей под посевы до сохранения собранного урожая.

Зерновое хозяйство является основным, на полях сельского поселения главным образом выращивается пшеница. Мочильское поселение — одно из немногих в Московской области, где растёт кукуруза, идущая на производство комбинированных кормов для сельскохозяйственных животных.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения интеллекта

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Сочетание белого и зелёного цвета на флаге поселения перекликается с цветовой гаммой флага Серебряно-Прудского муниципального района, подчёркивая историческое и территориальное единство двух муниципальных образований.

Примечания